В'ячеслав Якович Кулініч — директор Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця»

Громадська діяльність 
 Від 28 квітня 2011 — член Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал».

Виноски 

Українські громадські діячі